Вилле́-ле-Сек () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Туль-Сюд.

География 

Вилле-ле-Сек расположен в 55 км к югу от Меца и в 16 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Гондревиль на севере, Марон и Сексе-о-Форж на юго-востоке, Пьер-ла-Треш на западе, Доммартен-ле-Туль и Туль на северо-западе.

Находится в излучине Мозеля.

История 
 На территории коммуны обнаружены каменные предметы периода неолита.
 На территории коммуны находятся следы галло-романской культуры, в частности здесь находилась усадьба Videliacus Aridus, возможно, от имени владельца Videlius.
 Деревня основана в VII веке.
 Часть коммуны разрушена в конце Второй мировой войны.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 416 человек.

Достопримечательности 

 Форт Вилле-ле-Сек, фортификационное сооружение 19 века, входил в систему Сере де Ривьера.
 Туристический парк Железная дорога форта Вилле-ле-Сек.
 Музей Сере де Ривьера при форте Вилле-ле-Сек.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель